Pervomajskaja je název pro několik stanic metra, nacházejících se v zemích bývalého SSSR:

 Pervomajskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Arbatsko-Pokrovské lince
 Pervomajskaja (stanice metra v Minsku) – stanice metra v Minsku na Avtozavodské lince

Podobné názvy 
 Pervomajsk